Името Дойранци носят две български села:

 Дойранци (Област Кърджали)
 Дойранци (Област Шумен)